Sophie Rabhi, de son nom d'origine Sophie Rabhi-Bouquet, née le  à Aubenas, en France, est une éducatrice et écrivaine française.

Elle est la fondatrice de la ferme des enfants, une école pratiquant la « pédagogie de la bienveillance » devenue une école démocratique accueillant des jeunes âgés de trois à dix-huit ans. Cette éducatrice est également à l'origine du projet de l'écovillage du Hameau des Buis.

C'est la fille de l'essayiste, romancier, agriculteur, conférencier et écologiste Pierre Rabhi.

Biographie

Jeunesse  
Née en Ardèche, Sophie Rabhi grandit avec quatre frères et sœurs en harmonie avec la nature. Elle accompagne sa mère dans un projet d’accueil d'enfants et devient animatrice dans la ferme, ce qui lui forge une expérience pédagogique. Durant son enfance, Sophie Rabhi se questionne sur la thématique de la violence que les humains s'infligent à eux-mêmes ou qu'ils infligent à la nature. Elle s'intéresse aux travaux d'Alice Miller et définit sur ces bases un principe d'accompagnement de l'enfant : la pédagogie de la bienveillance.

Parcours scolaire et formations 
Sophie Rabhi est titulaire d'un baccalauréat A1 (mathématiques-lettres). Après le lycée, elle poursuit son cursus scolaire à l'université Lumière-Lyon-II berges du Rhône où elle obtient un double DEUG de sciences du langage et de culture et communication, puis une maîtrise en cinématographie et audiovisuel. Sophie Rabhi suit une formation à la communication non violente, se forme à la pédagogie Montessori puis à l'éthologie humaine (théorie de l'attachement - Montpellier III).

Hameau des Buis, la naissance d'un écovillage 
Le chantier du hameau des Buis débute en mars 2006, cet écovillage est peuplé d'une cinquantaine d'habitants (une trentaine d'adultes et une vingtaine d'enfants), constitué d'une vingtaine de logements du studio au T4 conçus de manière bioclimatique à base de matériaux écologiques. Situé au sud de l'Ardèche, cet écovillage a pour point de départ la création de la ferme des enfants fondée en 1999. La fondatrice Sophie Rabhi-Bouquet dispose d’un petit capital de . Le reste du financement sera constitué grâce à un montage financier innovant basé sur la créance circulaire. Cet écovillage est fondé dans le cadre des Oasis en Tous Lieux, initiées par Pierre Rabhi et portées par le mouvement Colibris. Il s'agit notamment de proposer un nouveau modèle de vivre-ensemble basé sur l'autonomie, l'économie locale, la solidarité et la diminution de l'empreinte écologique des usagers du lieu. Le Hameau des Buis est conçu dans le soutien de la Ferme des Enfants.

Affaire judiciaire  
Depuis 2018, un conflit oppose certains habitants de l'écovillage avec l'école, ses usagers et les fondateurs. Dans ce contexte, deux anciens bénévoles et un ancien prestataire de la Ferme des Enfants portent plainte au Conseil de prud'hommes. Le , un jugement est rendu en leur faveur. L'association est condamnée en première instance à verser près de  pour travail dissimulé, les rappels de salaire, les congés payés, les préavis, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et la défense des plaignants. L'affaire est portée devant la cour d'appel.

La Ferme des Enfants met pour sa part en cause trois anciens administrateurs-habitants qu'elle accuse d'avoir dilapidé le capital social de l'association dans un contexte de collusion d'intérêt, mettant l'école et l'ensemble de ses activités en situation d'extrême précarité (ordonnance de référé du 30 avril 2021 : expulsion de la Ferme des Enfants du Hameau des Buis).

En avril 2021, une tentative de résolution amiable des litiges est mise en œuvre avec le soutien d'avocats et de médiateurs.

Université vivante 
C'est dans ce contexte conflictuel que Laurent Bouquet et Sophie Rabhi approfondissent leurs recherches sur la thématique de la violence. Ils écrivent un ebook et créent une chaîne Youtube : « Démasquer les mécanismes de la violence ».

Vie privée  
Sophie Rabhi a deux enfants, un fils prénommé Lucas, né en 1997, et une fille prénommée Olivia, née en 2001. Elle rencontre Laurent Bouquet en 2003. Il devient son partenaire et le cofondateur de l'écovillage Le Hameau des Buis, dont il est coordinateur et gérant (de la Société civile le Hameau des Buis) de 2004 à 2019. De leur union, Mateo naît en 2004 et Kenzi en 2005.

Publications

Ouvrages 
 .
 .
 .

Préfaces 
 Thierry Pardo (auteur) Sophie Rabhi-Bouquet (préfacier) et  André Stern (préfacier). Une éducation sans école. Montréal, Écosociété, 2017. .
 Matthieu Lietaert (auteur), Michel Bauwens (préfacier) Sophie Rabhi-Bouquet (préfacier). Homo cooperans 2.0 : Comment l'économie collaborative peut nous sortir de là ! Couleur livres. 2015. .
 Pierre Rabhi, Aigle bleu, Père Holtoff, Lama Mingyour et Marc de Smedt, Sophie Rabhi-Bouquet (préfacier). Ce que nous dit la nature. Le Relié : Paris. 2018.

Notes et références

Lien externe 

 

Naissance en août 1972
Naissance à Aubenas
Éducation nouvelle